Rudrapur może dotyczyć: 
 Rudrapur – miasto w północnych Indiach w stanie Uttarakhand, na zagórzu gór Siwalik.
 Rudrapur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh
 Rudrapur – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu  w strefie Lumbini w dystrykcie Rupandehi